Камена-Вурла — греческий топоним. Может означать:

 Камена-Вурла — малый город.
 Камена-Вурла (дим) — община.